George Morikawa, un mangaka japonais (1966 -).
 Miho Morikawa, une chanteuse japonaise (1968 -).
 Toshiyuki Morikawa, acteur et seiyū japonais (1967 -).
 Yukari Morikawa, une actrice japonaise, chanteuse de Jpop (1963 -).